Codrington peut faire référence à :

Institutions 
 Codrington Library, bibliothèque de l'université d'Oxford.

Personnalités 
 Christopher Codrington (1668-1710), militaire et gouverneur colonial britannique ;
 Edward Codrington (1770-1851), amiral britannique ;
 William John Codrington (1804-1884), général britannique et fils du précédent ;
 Eugene Codrington, karatéka britannique ; 
  (1830–1922), missionnaire anglican, ethnologue et linguiste.

Toponymie 
 Codrington, ville sur l'île de Barbuda ;
 Codrington, ville d'Australie.

Homonymie de patronyme